USS Ericsson ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos. Los tres, fueron nombrados en honor a John Ericsson, el ingeniero naval que diseñó el USS Monitor y diseñador también de un modelo de torpedo que era activado por un cable. Más recientemente, un buque, ha recibido su nombre completo.

  fue un torpedero que sirvió desde 1897 hasta 1912, que participó en la Guerra hispano-estadounidense. Fue hundido como objetivo en unos ejercicios navales.
  fue un destructor de clase O'Brien, que permaneció en activo desde 1915 hasta 1922. Fue transferido a la Guardia Costera de Estados Unidos donde sirvió como CG-5 desde 1925 hasta el año 1932.
 El tercer  fue un destructor de clase Gleaves, en activo desde 1941 hasta 1946.
 USAT John Ericsson (NY-307) anteriormente él fue el buque Kungsholm entre los años 1928 y 1941, hasta que fue requisado por el Gobierno de los Estados Unidos en 1942, e inicialmente, fue utilizado como transporte de tropas para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos hasta Nueva Zelanda desde San Francisco.
 USNS John Ericsson (T-AO-194) es un Buque de Aprovisionamiento de Combate correspondiente a la clase Henry J. Kaiser, fue dado de alta el 18 de marzo de 1991, actualmente se encuentra en activo.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos